Tico-tico - uma ave;
 O Tico Tico - uma revista brasileira;
 Serra tico-tico - uma ferramenta.

Ou ainda:
 Tico-tico no Fubá

Desambiguação